Ruta Provincial 19 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 19, ruta provincial de Salta, Argentina.
Ruta Provincial 19, ruta provincial de Santa Cruz, Argentina.
Ruta Provincial 19, antigua ruta provincial de Buenos Aires, Argentina. La misma cuenta con un recorrido aproximado de 9 kilómetros cruzando la Autopista Buenos Aires-La Plata atravesando el interior de la Reserva natural integral Punta Lara y conectando las localidades de Villa Elisa (La Plata)  y Punta Lara (Ensenada).